La Esmeralda kan syfta på följande:

 Esmeralda (balett)

Geografi

Kuba 

 Esmeralda, Kuba, Provincia de Camagüey,

Mexiko 

 La Esmeralda, Chihuahua, 
 La Esmeralda, Sinaloa, 
 La Esmeralda, Coahuila, 
 La Esmeralda, Chicontepec, 
 La Esmeralda, León, 
 La Esmeralda, Tabasco, Cunduacán, 
 La Esmeralda, Minatitlán, 
 La Esmeralda, Chiapas, 
 La Esmeralda, Michoacán de Ocampo, Salvador Escalante, 
 La Esmeralda, Zacatecas, Pinos, 
 La Esmeralda, Pénjamo, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar